Postojna (gemeente)
 Postojna (plaats)
 Grotten van Postojna